Пузыревский — фамилия.

 Известные носители
 Пузыревский, Александр Казимирович (1845—1904) — русский генерал от инфантерии, военный историк, писатель.
  (1855—1917) — русский теоретик и историк музыки, автор ряда учебных пособий.
 Пузыревский, Антон Михайлович (1908 — 19??) — советский военачальник, полковник.
 Пузыревский, Артём (род. 2003) — латвийский футболист.
 Пузыревский, Виталий (1979—2021) — латвийский футболист.
 Пузыревский, Нестор Платонович (1861—1934) — русский и советский гидротехник, профессор Ленинградского института инженеров водного транспорта.
 Пузыревский, Николай Владимирович (1895—1957) — русский художник.
 Пузыревский, Пётр Михайлович (1901 — ?) — полковник инженерных войск ВС СССР и Народного Войска Польского.
 Пузыревский, Платон Александрович (1831—1871) — профессор минералогии Санкт Петербургского университета.
 Пузыревский, Ян Юльевич (1970—1996) — советский киноактёр.